Алексеевка — железнодорожная станция Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги в городе Алексеевке Белгородской области.

Станция открыта в декабре 1895 г при строительстве железнодорожной линии Харьков — Балашов ЮВЖД. Движение электропоездов через станцию открыто в январе 1968 года.

Пассажирские перевозки 

В здании вокзала станции расположен зал ожидания для пассажиров, автоматические камеры хранения, опорный пункт охраны общественного порядка, почтово-багажное отделение. В кассе станции осуществляется продажа билетов в поезда дальнего следования и пригородного сообщения.

Пассажирские перевозки дальнего следования 

Проходящие поезда дальнего следования:

Текущую ситуацию с прибытием, отправлением и опозданием поездов рекомендуется уточнять по справочным телефонам. Единая справочная служба ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00.

Количество проходящих поездов дальнего следования после событий 2014 года на Украине значительно сокращено.Отменённые поезда:
 53/54 Харьков — Владивосток,
 279/280 Челябинск — Симферополь,
 371/372 Уфа — Одесса.

Пригородные пассажирские перевозки 
на Лиски
маршрут: Алексеевка - о.п. Мотома - о.п. 94 км - Засимовка - о.п. 104 км - о.п. Инютино - о.п. Новая Сотня - Острогожск - о.п. 126 км - о.п. Лушниковка - о.п. 134 км - Копанище - о.п. 143 км - о.п. Дивногорская - Крупенниково - о.п. 152 км - о.п. 154 км - Откос - о.п. 159 км - о.п. 161 км - Лиски

из Лисок

на Валуйки
маршрут: Алексеевка - о.п. Путейская - о.п. 71 км - о.п. Олегово - Хлевище - о.п. 55 км - Бирюч - о.п. 47 км - о.п. 44 км - Палатовка - о.п. Растрижено - о.п. Мандрово - о.п. 15 км - Насоново - о.п. 9 км - о.п. 6 км - Валуйки - о.п. Вагонное депо - Валуйки-Сорт.

из Валуек

Грузовые перевозки 
На станции разрешены:
 приём и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станции.
 приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 приём и выдача повагонных отправок, требующих хранения в крытых складах станции.
 приём и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 3 и 5 тонн.

Соседние станции 
 Мотома (90,1 км) — 581528 (ESP); 2014512 («Экспресс-3»)
 Путейская (76,2 км) — 581337 (ESP); 2014832 («Экспресс-3»)

Транспортные коммуникации 

Вокзал станции расположен у Привокзальной площади города, на которой находится остановка городских автобусных маршрутов №№1-7 и стоянка нескольких коммерческих служб такси. 
На этой же площади расположена городская автостанция, обеспечивающая как пригородные автобусные пассажирские перевозки в населённые пункты Алексеевского района, так и междугородние автобусные пассажирские перевозки в города: Белгород, Воронеж, Старый Оскол, Россошь, Валуйки, Вейделевка.

Исторические сведения 
По состоянию на конец XIX века из данных литературного источника известно: "По грузовому движенію станція Алексѣевка занимаетъ первое послѣ Харькова мѣсто на Балашово - Харьковской желѣзной дорогѣ, отправивъ въ 1898 году 1.520.145 пудовъ, изъ коихъ хлѣбныхъ грузовъ 932.584 пуд., а въ числѣ послѣднихъ главное мѣсто занимаютъ сѣменныя выжимки (522.276 п.); въ то же время станція получила разныхъ грузовъ 809.155 пуд.".

Примечания

Литература 
 	Спутникъ пассажира по Юго-Восточнымъ желѣзнымъ дорогамъ. Составилъ А.И. Родзевичъ. – М.: Тип. т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, 1900. Выпускъ II. с.106-109.

Станции Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Белгородской области